Рио Арена има више значења:

 Рио Арена (Сан Мигел Панистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Арена (Сан Педро Мартир Јукуксако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику